Die Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole (CODAH) ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté urbaine im Département Seine-Maritime in der Region Normandie. Sie wurde am 1. Januar 2019 gegründet und umfasst 54 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Le Havre. Sie wurde aus der Verschmelzung der ehemaligen Gemeindeverbänden Communauté d’agglomération Havraise, Canton Criquetot L'Esneval und Caux Estuaire gebildet.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Le Havre Seine Métropole
Gemeindeverband im Département Seine-Maritime
Gegründet 2019